Stati Uniti d'America
Porterville, città della contea di Tulare, California.
Porterville, unincorporated community della contea di Kemper, Mississippi.
Porterville, città fantasma della contea di Loving, Texas.
Porterville, unincorporated community della contea di Morgan, Utah.

Sudafrica
Porterville, comune della provincia del Capo Occidentale.